Архимандрит Иероним (в миру Иван Фёдорович Геппнер; 1811—1876) — архимандрит Русской православной церкви.

Биография 
Иван Геппнер родился в 1811 году; происходил из дворянской семьи лютеранского исповедания Царства Польского. Обучался в Рижской гимназии и в Кёнигсбергском университете, потом поступил в Императорский Дерптский университет на богословский факультет и принял православие.

Покинув Дерпт, Геппнер некоторое время жил в Соловецком монастыре, а в 1837 года поступил в Киевскую духовную академию вольнослушателем и в 1841 году окончил курс магистром богословия.

С 10 декабря 1842 года он служил в Харьковской, Тамбовской, Астраханской и Кишиневской духовных семинариях учителем церковной истории, канонического права и богословских наук, библиотекарем и инспектором.

7 апреля 1843 года Иван Геппнер постригся в монашество с именем Иероним.

22 февраля 1859 года Иероним (Геппнер) был произведён в сан архимандрита и был последовательно настоятелем следующих монастырей: Иоанно-Предтеченского Астраханской епархии, Гербовецкого Успенского (1857—1863) и Шабского Воскресенского Кишиневской епархии, Крестовоздвиженского Вятской епархии, Нежинского Благовещенского и Оренбургского Богодуховского.

Много раз он был ревизором разных духовно-учебных заведений, цензором проповедей, благочинным монастырей, членом духовных консисторий и духовных правлений, был действительным или почётным членом различных благотворительных учреждений, учёных обществ и училищных советов.

Широкая благотворительность, любовь к науке, превосходное знакомство со всеобщей литературой и отличное знание иностранных языков, заботливость о нуждах духовенства и прихожан принесли отцу Иерониму большую известность; жители Оренбурга с большим удовлетворением встретили назначение отца Иеронима в 1875 году настоятелем в их монастырь; но слабость здоровья вскоре заставила его проситься в другой, более удобный для него климат. В сентябре 1876 года он был назначен в Лебединский монастырь Тамбовской епархии, но, так и не успев выехать из Оренбурга, Иероним (Геппнер) скончался 11 ноября 1876 года.

Примечания

Литература 
 «Вятские епархиальные ведомости», 1866 г., № 1.
 «Московские епархиальные ведомости» 1876 г., № 50.
 «Оренбургские епархиальные ведомости», 1876 г., № 24.

Персоналии:Кёнигсбергский университет
Выпускники богословского факультета Императорского Дерптского университета
Выпускники Киевской духовной академии
Преподаватели Кишинёвской духовной семинарии
Преподаватели Тамбовской духовной семинарии
Преподаватели Харьковской духовной семинарии
Преподаватели Астраханской духовной семинарии
Магистры богословия
Архимандриты Русской православной церкви
Персоналии:Гербовецкий Успенский монастырь
Персоналии:Соловецкий монастырь
Персоналии:Иоанно-Предтеченский монастырь (Астрахань)